Die Damallsvenskan 2007 war die 20. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 11. April und dem 3. November 2007 statt. Im September 2007 wurde die Saison wegen der Weltmeisterschaft unterbrochen.

Meister wurde Umeå IK, die zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal überhaupt die schwedische Meisterschaft gewinnen konnten. Torschützenkönigin wurde erneut Lotta Schelin vom Göteborg FC, die insgesamt 25 Tore erzielte.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Statistiken 
In den 132 Partien fielen insgesamt 443 Tore. Dies entspricht einem Schnitt von 3,36. Der Zuschauerschnitt lag bei 976, was einer Steigerung von 162 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2007